Hønsering kan betegne
Hønsering (legetøj)
Ringmærkning af fugle